Semeniuk (în ucraineană și rusă: Семенюк) este un nume de familie ucrainean, care se poate referi la:

 Dorofei Semeniuk (1885—1907) — soldat-revoluționar
 Eduard Semeniuk (n. 1935) — savant și pedagog sovietic ucrainean
 Ivan Semeniuk (1917—1973) — erou al Uniunii Sovietice
 Lidia Semeniuk (1918—2001) — arhitect ucrainean
 Serghei Semeniuk (n. 1991) — fotbalist ucrainean
 Valentina Semeniuk-Samsonenko (1957—2014) — politiciană ucraineană
 Viktor Semeniuk (1940—2014) — regizor-documentalist sovietic rus
 Vladimir Semeniuk (n. 1937) — dirijor de cor, arrtist emerit al Rusiei
 Zahar Semeniuk (1919—1958) — erou al Uniunii Sovietice

Nume de familie ucrainene